FYEO steht für:
 For Your Eyes Only, siehe: Liste von Abkürzungen (Netzjargon)#F
 FYEO („For your ears only“), eine ehemalige Podcast-App von ProSiebenSat.1 Media, siehe Seven.One Entertainment Group#FYEO

Abkürzung